USS Duluth war der Name zweier Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Duluth benannt wurden:

 USS Duluth (CL-87)
 USS Duluth (LPD-6)

Duluth
USS